Freundstein est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille de Waldner de Freundstein, famille noble alsacienne :
 Christian de Waldner de Freundstein (1908-1990), ancien président-directeur général d'IBM France ;
 Christian-Frédéric-Dagobert de Waldner de Freundstein (1712-1783), général français ;
 Diana Waldner de Freundstein (1788-1844), connue comme Diana Rabe von Pappenheim, dame de compagnie française, maîtresse de Jérôme Bonaparte ;
 Édouard Waldner de Freundstein (1789-1879), général et homme politique français ;
 Frédéric-Louis de Waldner de Freundstein (1676-1735), juriste et diplomate ;
 Godefroy Waldner de Freundstein (1757-1818), militaire et homme politique français ;
 Henriette Louise de Waldner de Freundstein (1754-1803), mémorialiste française ;
  (1786-1864), militaire franco-allemand.

Architecture 
 Château de Freundstein, château fort situé sur la commune française de Goldbach-Altenbach, dans le département français du Haut-Rhin.

Patronyme français
Patronyme alsacien